Back steht für:

 Back, alter Ausdruck aus der Schifffahrt
 in einigen Mannschaftssportarten einen Abwehrspieler
 Back (Familienname), deutscher oder englischer Familienname
 Back (Mondkrater)
 Back River, mehrere Flüsse
 Back (Texas), Ort in den USA
 Mount Back, Berg auf Südgeorgien, Südatlantik

Siehe auch:

 Back Street (Begriffsklärung)
 Bac (Begriffsklärung)
 BACC (Zugsicherungssystem)
 Bak (Begriffsklärung)
 Bäck (Begriffsklärung)
 Pack (Begriffsklärung)